peut faire référence à :

Going postal, un état psychologique marqué par une colère incontrôlable, à la frontière de la violence.
Going postal, titre en anglais de Timbré (2004), un roman de Terry Pratchett,
Going postal, titre en anglais de Timbré, une mini-série tirée de l’œuvre précédente.
 (2005), un livre de Mark Ames,
Going Postal (2008), un spin-off web de la série télévisée Heroes.

Voir aussi